Anna själv tredje kan avse:

Anna själv tredje – ett vanligt konstmotiv som skildrar den heliga Anna med Maria och Jesusbarnet
Anna själv tredje (Leonardo) – en oljemålning av Leonardo da Vinci från omkring 1503–1519
Anna själv tredje (musikgrupp) – en musikgrupp som bildades 1971 i Göteborg
Anna själv tredje (musikalbum) – Anna Järvinens tredje fullängdsalbum som utgavs 2011